

Уром — село, Малопургинський район, Удмуртія
 Уром — залізнична станція на залізниці Казань-Агриз